Сун (Song) — китайская клановая фамилия.

Фамилия Сун 宋 
 Династия Сун 宋朝, правившая в Китае в 960—1279 годах.
 Сёстры Сун
 Сун Айлин
 Сун Вэньцзе
 Сун Дэфу (1946—2007) — китайский политический и государственный деятель, секретарь парткома КПК провинции Фуцзянь (2000—2004), Первый секретарь Коммунистического союза молодёжи Китая (1985—1993).
 Сун Жэньцюн
 Сун И (род. 1980) — китайский хоккеист на траве и тренер.
 Сун Кэнань (род. 1990) — китайский боец ММА.
 Сун Лянь
 Сун Мэйлин
 Сун Нань
 Сун Нина (род. 1980) — китайская волейболистка, олимпийская чемпионка.
 Сун Пин
 Сун Сан
 Сун Сюянь (宋 秀岩, р. 1955), женщина-политик, с 2004 года губернатор провинции Цинхай.
 Сун Фатан (род. 1940) — китайский государственный и политический деятель, секретарь парткома КПК провинции Хэйлунцзян (2003—2005).
 Сун Цзывэнь
 Сун Цзян, разбойник времен династии Сун, персонаж романа «Речные заводи».
 Сун Цзянь
 Сун Цзяожэнь
 Сун Цинлин
 Сун Цинлин (род. 1986) — китайская хоккеистка на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 2008 года.
 Сун Цинъян
 Сун Чаоцин
 Сун Чжаосу (1941—2022) — китайский государственный и политический деятель, секретарь парткома КПК провинции Ганьсу (2001—2003).
 Сун Чжэньюй
 Сун Чжэюань
 Сун Шилунь
 Сун Юй
 Сун Юйци

Другие Сун 
 Сун Цзань Ганьбу, 松赞干布 — Сонгцен Гампо (тиб.) — тридцать третий царь Ярлунгской династии Тибета. Считается, что он принёс буддизм народу Тибета.
 Сун Готу, 索 额图 (1636—1703) представитель Китая, подписывавший Нерчинский договор.

Государства 
 Сун (царство) — китайское государство эпохи Вёсен и Осеней.
 Империя Сун — средневековое китайское государство.

Другое 
 Сун (гексаграмма)
 Сун — мера длины японской системы мер, равная 3,03 см.
 Гора Сун 嵩山
 Сун — персонаж телесериала «Остаться в живых».
 СУН (Севернее улицы Новосёлов) — градостроительное наименование северо-восточной части Невского района Санкт-Петербурга, южная часть частично совпадает с историческим районом Весёлый Посёлок.

См. также 
 Сто фамилий (Байцзясин)
 Наиболее распространённые фамилии в Китае
 Сунь (фамилия)
 Сонг
 Song (Chinese name)
 СУН — «Сделано у нас» популярный российский новостной портал.

Примечания